Амерешть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Амерешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративний центр комуни Амерешть.
 Амерешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Феркаш.